Gunnarsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Gunnarsson 14 431
 Gunnarson 166
 Gunnarzon 11
Tillsammans med 3 personer, som stavar namnet på annat sätt, blir detta 14 611 personer, vilket ger namnet plats nummer 44 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Gunnars son.

Personer med efternamnet Gunnarsson eller varianter av detta namn

A
 Ágúst Ævar Gunnarsson, isländsk trumslagare
 Algot Gunnarsson, flera personer
 Algot Gunnarsson i Nälden (1888–1973), tjänsteman och politiker
 Algot Gunnarsson (skådespelare) (1883–1937), skådespelare och teaterdirektör
 Anders Gunnarsson (född 1974), bandyspelare
 Anna Charlotta Gunnarson (född 1969), journalist, författare och dramatiker
 Aron Gunnarsson (född 1989), isländsk fotbollsspelare
 Aron Christoffer Gunnarsson (1855–1944), lantbrukare och politiker
 August Gunnarsson (född 1996), ishockeyspelare

B
 Björn Gunnarsson (1948–2022), regissör, manusförfattare, ljudtekniker, m.m.
 Britta Gunnarsson (född 1930), handlande och politiker
 Britt-Louise Gunnarsson (född 1945), språkforskare

C
 Carl Gunnarsson (född 1986), ishockeyspelare
 Carola Gunnarsson, politiker

D
 Daniel Gunnarsson (född 1992), ishockeyspelare
 David Gunnarsson (född 1976), konstnär och motivlackerare
 Doris Gunnarsson (född 1945), journalist

E
 Emma Gunnarsson (född 1988), basketspelare
 Erik Gunnarsson (född 1999), fotbollsspelare
 Evert Gunnarsson (född 1929), roddare

F
 Frank Gunnarsson (född 1942), journalist och författare
 Fred Gunnarsson (1939–1979), skådespelare
 Fredrik Gunnarsson (född 1965), skådespelare

G
 Gottfrid Gunnarsson (1866–1944), apotekare
 Guðmundur Gunnarsson (född 1989), isländsk fotbollsspelare
 Gunnar Gunnarsson (1889–1975), isländsk författare
 Gunnar Gunnarsson (språkforskare) (1899–1987), språkforskare
 Gunnar Gunnarson (1918–2002), författare, historiker, publicist
 Gunnar Thor Gunnarsson (född 1985), isländsk fotbollsspelare
 Göran Gunnarsson (född 1950), officer och ämbetsman
 Gösta Gunnarsson (född 1938), politiker och ämbetsman

H
 Hanna Gunnarsson (född 1983), politiker
 Hans Gunnarsson (född 1966), författare och manusförfattare

J
 Jan Gunnarsson (född 1962), tennisspelarekommentator på radio och TV
 Jan Gunnarsson (konstnär) (född 1943)
 Jan F Gunnarsson (född 1954), författare och foreläsare
 Janne Gunnarsson, flera personer
 Joakim Gunnarsson (född 1974), serietecknare
 John Gunnarson (född 1968), skådespelare
 Jonas Gunnarsson (född 1980), politiker
 Jonas Gunnarsson (ishockeymålvakt) (född 1992)

K
 Karin Gunnarsson (född 1976), TV-producent och musikredaktör
 Katarina Gunnarsson (född 1966), journalist och radioreporter
 Kristoffer Gunnarsson (född 1997), fotbollsspelare

L
 Lisa Gunnarsson (född 1999), stavhoppare

M
 Mats Gunnarsson (född 1962), nykterhetsman och politiker
 Mats "Magic" Gunnarsson (1962–2014), saxofonist

N
 Nelly Gunnarsson (1869–1950), fotograf
 Niklas Gunnarsson (född 1991), norsk fotbollsspelare

P
 Pétur Gunnarsson (född 1947), isländsk författare och översättare

R
 Rickard Gunnarsson (född 1991), friidrottare
 Róbert Gunnarsson (född 1980), isländsk handbollsspelare
 Roger Gunnarsson, låtskrivare och musiker
 Rolf Gunnarsson (född 1946), politiker
 Ronny Gunnarsson (född 1955), fotbollstränare
 Rutger Gunnarsson (1946–2015), musiker, arrangör och producent

S
 Staffan Gunnarson (född 1964), redaktör
 Stefan Gunnarsson (född 1968), musiker
 Stefan Gunnarsson (beachvolleyspelare) (född 1982)
 Susanne Gunnarsson (född 1963), kanotist
 Sören Gunnarsson (1939–2020), redaktör och fotograf
 Sören Gunnarsson (1943–2015), politiker och landshövding

T
 Tomas Gunnarsson (född 1982), journalist och fotograf
 Tommy Gunnarsson (född 1945), låtskrivare

U
 Ulrika Gunnarsson, sångerska
 Urban Gunnarsson (född 1948), konstnär och träsnidare

V
 Veigar Páll Gunnarsson (född 1980), isländsk fotbollsspelare
 Victor Gunnarsson (1953–1993), mordmisstänkt hörgerextremist
 Viviann Gunnarsson (född 1944), politiker

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn